Corbet ist der Familienname folgender Personen:

 Brady Corbet (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Gordon Barclay Corbet (* 1933), schottischer Mammaloge
 Matthew Ridley Corbet (1850–1902), britischer Landschaftsmaler
 Philip Corbet (1929–2008), Odonatologe
 René Corbet (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Richard Corbet (1451–1493), englischer Ritter

Sonstiges:
 Corbet Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Corbett (Begriffsklärung)
 Courbet (Begriffsklärung)